Jansenius is de gelatiniseerde naam van twee rooms-katholieke bisschoppen en een burger:

 Cornelis Jansen (Cornelius Jansenius (bisschop van Gent), eerste bisschop van Gent), Hulst 1510 – Gent, 11 april 1576.
 Cornelius Jansen (Cornelius Jansenius, bisschop van Ieper), (Acquoy, 28 oktober 1585 – Leuven, 6 mei 1638) en stichter van het Jansenisme.
 Gabriël Jansen of Jansenius, zestiende-eeuwse schrijver.

Zie ook
 Jansenisme